Die Partikularisierung bezeichnet:

 die Aufteilung von Grundstücken in der Geschichte, siehe Partikularisierung (Geschichte)
 eine Maßnahme in der Didaktik, siehe Partikularisierung (Didaktik)
 die Anwendung eines bestimmten Quantors in der Mathematischen Logik, nämlich die Anwendung des sogenannten „Partikularisators“, siehe Partikularisator